Marratjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Marratjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (2,3 ha)
Marratjärnen (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (3,91 ha)
Marratjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Marratjärnen (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (4,68 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn